Liste der deutschen Meister im Boxen steht für:

 Liste der deutschen Meister im Boxen (DBV) für den Titel im „olympischen Boxen“
 Liste der deutschen Meister im Boxen (BDB) für den Titel im Profiboxen